Биллиард

 Биллиард (, от  — шар) — то же, что и бильярд (настольная игра).
 Биллиард — число квадриллион, 1015.

См. также  
 Системы наименования чисел.